Немыд — название рек в России:

 Немыд (приток Берёзовой) — в Пермском крае.
 Немыд (приток Шежамки) — в Республике Коми.